EDT, akronymet kan have flere betydninger:

 EDT, forkortelse for Eastern Daylight Time – amerikansk tidszone i nogle østlige stater.
 Eau de toilette – forskellige produkter til kroppens pleje.
 EDT (tekst editor) – teksteditor udviklet af Digital Equipment Corporation.